Lista över 50 kommuner i provinsen Florens i Italien.

 
Kommuner i provinsen Florens